Демесинов — фамилия. Известные носители:

 Демесинов, Кадирбек Толеуович (род. 1952) — советский и казахский актёр театра и кино.
 Демесинов, Хатип Хабиевич (1924—2003) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.